Le sigle LNR peut désigner :
 Ligue nationale de rugby,
 Laboratoire national de référence, un type de laboratoire communautaire de référence (LCR) de l'Union européenne ;
 la république populaire de Lougansk, de par la translittération de son abréviation en russe et en ukrainien.

Sigle de 3 caractères